Procerastea är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Langerhans 1884. Procerastea ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Procerastea